Call Off the Search (album) - album van Katie Melua
 Call Off the Search (nummer) - single van Katie Melua afkomstig van bovenstaand album